Un  est un talisman de bois sculpté avec des frises par des Aïnous (ethnie minoritaire du Japon).

Les Aïnous sculptent des inaos pour se protéger ou afin d'enrayer un problème. Ces inaos sont des talismans et chacun est fabriqué dans un but : protéger des maladies, faire bonne chasse et même pour retrouver un objet perdu.
 
Chaque inaos a une utilité bien précise. On en trouve un très grand nombre dans les cise (maisons aïnous), sauf si un accouchement ou un décès y ont eu lieu, auquel cas seuls sont conservés les inaos autour du foyer car, si l’ours est le plus sacré des esprits animaux, la divinité la plus importante au panthéon aïnu est Apehuci-kamuy, le dieu du Feu. Chaque cise abrite en son centre un foyer (pour se chauffer et cuisiner) et autour du feu, les Aïnous disposent des inaos créés pour remercier Apehuci-Kamuy et protéger le foyer afin de « ne pas contaminer le feu ».

Les inaos font partie des moyens de repousser les démons responsables des épidémies de variole.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Apotropaïque

Aïnous